Masonic Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Masonic Building (Louisiana), ID-Nr. 86000079
 Masonic Building (Massachusetts), ID-Nr. 86003798
 Masonic Building (Montana), ID-Nr. 80002408
 Masonic Building (Oklahoma), ID-Nr. 82005093
 Masonic Building (Texas), ID-Nr. 84001903

Siehe auch:
 Masonic Temple Building